

Cinema 
 Absolute Beginners – film del 1986 diretto da Julien Temple, tratto dal romanzo di Colin MacInnes

Letteratura 
 Principianti assoluti (Absolute Beginners) – romanzo di Colin MacInnes del 1959

Musica 
 Absolute Beginners – singolo dei The Jam del 1981
 Absolute Beginners – album del 1986, colonna sonora del film omonimo
 Absolute Beginners – singolo di David Bowie del 1986, dalla colonna sonora del film omonimo